CEV-Pokal 2007/08 steht für:

 CEV-Pokal 2007/08 (Frauen)
 CEV-Pokal 2007/08 (Männer)